PVU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Provo (Utah), Stati Uniti